Tintins oplevelser (fransk: Les Aventures de Tintin) er en serie af tegneseriealbummer skabt af den belgiske tegner Georges Remi (1907–1983), der skrev under pseudonymet Hergé. Serien er en af de mest populære europæiske tegneserier fra det 20. århundrede med oversættelser offentliggjort på mere end 50 sprog og mere end 200 millioner solgte eksemplarer indtil 2003. 

Serien dukkede første gang op i Frankrig 10. januar 1929 i Le petit vingtième, et ugentlige børnetillæg til den belgiske avis Le XXe siècle. Succesen af serien så de fortløbende bånd offentliggjort i Belgiens førende avis Le Soir og i et vellykket Tintin magasin. Hergé skabte Studios Hergé, der fremstillede serien med i alt 24 album. Tintins oplevelser er efterfølgende blevet tilpasset til radio, tv, teater og film.

Kontekst 

Seriens tidlige historier foregår stort set på grundlag af begivenheder i det 20. århundrede. Disse tidlige historier afspejlede i høj grad Hergés egen vurdering af disse. Senere historier er dog fri fantasi og uden dagsaktuelt politisk indhold. Historierne består som regel af en hovedhistorie, der imidlertid blev suppleret med alskens mindre sidespring, som egentlig ikke har noget med hovedhistorien at gøre, men som bidrager til at give denne farve.

Tegneteknik 

De tidlige album blev lavet i enkel sort-hvid streg. I de senere historier (også reviderede udgaver af de første historier) er der derimod gjort meget ud af fx baggrundsscenerier og andre detaljer, og de kom i farver. Serien er blevet beundret for sine rene, udtryksfulde tegninger i Hergés "ligne claire" ("klar linje") stil.

Persongalleri 

Seriens helt er Tintin, en ung belgisk journalist. Han bliver hjulpet af sin trofaste foxterrier Terry (Milou i de originale franske udgaver). Senere kom de meget populære tilføjelser som omfattende den højrøstede, ofte bandende, kyniske og alkoholiske sømand kaptajn Haddock (fransk: Capitaine Haddock; kan oversættes til kaptajn Kuller), den meget intelligente, men hørehæmmede professor Tournesol (fransk: Professeur Tournesol; kan oversættes til professor Solsikke) og andre bifigurer, såsom de inkompetente detektiver Dupond og Dupont (fransk: Dupont et Dupond).

Plots 

Seriens velunderbyggede
plots omhandler en række forskellige genrer, blandt andet mysterier, politiske thriller og science fiction. Historierne blander elementer af virkelighed, fantasi, mystik og politik. Som regel afspejler historierne for en stor del af den virkelige verden, igennem de daværende politiske strømninger, tekniske landvindinger og sociale forhold. Eventyrene involverer typisk smugling, kidnapning, spionage, revolution og lignende emner.

27. oktober 2011 havde den animerede spillefilm Tintin: Enhjørningens hemmelighed, dansk premiere. Filmen blev godt modtaget i pressen, med bl.a. 5 stjerner i Politiken, hvor journalist Søren Vinterberg skriver: "Spielbergs Tintin er næsten perfekt" og "...det lykkedes lykkedes at omsætte Tintin vellykket til film". Tidligere er også "Tintin og Soltemplet" og "Tintin og Hajsøen" udkommet som animerede spillefilm, den sidste baseret på et selvstændigt manuskript og ikke på et tegneserie album.

Historie 
Det var den danske Palle Hulds (1912–2010) Jorden rundt på 44 dage som 15-årig i 1928, der inspirerede Hergé til at skabe Tintin. Georges Remi (Hergé) fandt på figuren Tintin, mens han arbejdede på den belgiske avis Le XXe Siècle (dansk: det 20. århundrede). Den første udgivelse med Tintin var Tintin i Sovjetunionen (fransk: Tintin au pays des Soviets). Denne tegneserie, der involverede Tintin til at kæmpe mod de socialistiske myndigheder i Sovjetunionen, blev trykt i Le XXe Siècles tillæg for børn, Le Petit Vingtième fra 10. januar 1929 indtil 11. maj 1930. Serien blev en øjeblikkelig succes, salget af torsdagsudgaven af avisen, steg med hele 600 %. Hergé endte med at skrive og kaldte det nu for Tintins oplevelser, hvor han sendte sin helt til rigtige steder såsom Månen, Belgisk Congo, USA, Egypten, Indien, Kina og Storbritannien, og også til fiktive lande i sin egen udformning, såsom den latinamerikanske republik San Theodoros, det østeuropæiske kongerige Syldavien eller den fascistiske stat Bordurien med diktatoren Pleksy-Gladz i spidsen.

I maj 1940 invaderede Nazi-Tyskland Belgien da 2. verdenskrig brød ud i hele Europa. Selv om Hergé kortvarigt flygtede til Frankrig og betragtedes som en selvvalgt eksilforfatter, besluttede han sig i sidste ende for at vende tilbage til sit besatte hjemland. For at sikre deres egen dominans, lukkede de nazistiske myndigheder Le XXe Siècle og efterlod Hergé arbejdsløs. På jagt efter arbejde, fik han et job som illustrator på Belgiens førende avis, Le Soir, hvor han fik lov til at fortsætte publikationen under tysk ledelse. 17. oktober 1940 blev han redaktør for avisens børnetillæg Le Soir Jeunesse, hvor han satte sig for at skabe nye Tintin-eventyr. I dette nye og mere hæmmende klima, kunne Hergé ikke længere udforske politiske temaer i sine eventyr af frygt for, at han kunne blive arresteret af Gestapo. Som Tintinologen Harry Thompson bemærkede, kom Tintins rolle som reporter til en ende og blev erstattet af den nye rolle som opdagelsesrejsende, hvilket ikke var et politisk følsomt emne.

Med afslutningen af krigen, forlod Hergé Le Soir, og i 1946 fortsætte Tintins oplevelser i det nye Tintin-magasin (fransk: Le Journal de Tintin). Endelig nåede Hergé med Tintin-serien sit højdepunkt i 1950, da han skabte Studios Hergé. Studios Hergé producerede otte nye Tintin-album, farvelagde og omformaterede flere gamle Tintin-album, og afsluttede 23 album i serien. Studios Hergé fortsatte med at udgive yderligere publikationer indtil Hergés død i 1983. I 1986 blev 1/24 af et ufærdigt album udgivet, da Studios blev opløst, og dets aktiviteter blev overført til Hergé Foundation. Tintins oplevelser fortsætter med at underholde nye generationer af tintinfans i dag.

Tintin-album udgivet på dansk

Gammel serie 
Nedenstående er den første fulde danske album-serie Tintins oplevelser. Serien er oversat af Jørgen Sonnergaard.
I parentes angives originaltitlen og originalens oprindelige udgivelsesår.

<li> Tintin i Sovjet (Tintin au Pays des Soviets, 1929)
<li> Den mystiske stjerne (L'Étoile Mysterieuse, 1941)
<li> Kong Ottokars scepter (Le Sceptre d'Ottokar, 1938)
<li> De syv krystalkugler (Les 7 Boules de Cristal, 1946)
<li> Soltemplet (Le Temple du Soleil, 1947)
<li> Faraos cigarer (Les Cigares du Pharaon, 1932)
<li> Det sorte guld (Tintin au Pays de l'Or Noir, 1948)
<li> Månen tur-retur, del 1 (Objectif Lune, 1950)
<li> Månen tur-retur, del 2 (On a Marché sur la lune, 1952)
<li> Tintin i Tibet (Tintin au Tibet, 1958)
<li> Det hemmelige våben (L'Affaire Tournesol, 1954)
<li> Enhjørningens hemmelighed (Le Secret de la Licorne, 1942)
<li> Rackham den Rødes skat (Le Trésor de Rackham le Rouge, 1943)
<li> Koks i lasten (Coke en Stock, 1956)
<li> Det gådefulde juveltyveri (Les Bijoux de la Castafiore, 1961)
<li> Den sorte ø (L'Ile Noire, 1937)
<li> Flight no. 714 til Sydney (Vol 714 pour Sydney, 1966)
<li> Krabben med de gyldne kløer (Le Crabe aux Pinces d'Or, 1940)
<li> Det knuste øre (L'Oreille Cassée, 1935)
<li> Tintin i Amerika (Tintin en Amérique, 1931)
<li> Tintin og haj-søen (Tintin et le lac aux requins) (filmalbum)
<li> Den blå lotus (Le Lotus Bleu, 1934)
<li> Tintin i Congo (Tintin au Congo, 1930)
<li> Tintin og picaroerne (Tintin et les Picaros, 1975)
<li> Tintin og alfabetkunsten (Tintin et l'alph-art, 1986) (ufuldendt værk)

Serien blev ikke offentliggjort i den korrekte rækkefølge.

Nogle af albummerne er forbundne med hinanden således, at fortællingerne fortsætter i et andet album. Således hører følgende album sammen med hinanden og er udgivet som indbundne dobbeltbind med ca. 22 siders ekstramateriale om historiernes tilblivelse

 Faraos cigarer & Den blå lotus 
 Enhjørningens hemmelighed & Rackham den Rødes skat 
 De syv krystalkugler & Soltemplet 
 Månen tur-retur (1. del & 2. del) 

Fire af de tidlige album, Tintin i Sovjet, Tintin i Congo, Faraos cigarer og Det knuste øre blev udgivet i en serie kaldt Tintins oplevelser – Originalversionen fra Le petit vingtième.

Det bemærkes, at de første album (i den række hvor Hergé tegnede dem), Tintin i Sovjet,
Tintin i Congo og Tintin i Amerika mangler en samlet fortælling gennem de hele album, men består af mange forskellige mindre historier. På den måde er Faraos cigarer det første album med en eneste fortælling.
Tintin og haj-søen er ikke tegnet af Hergé, men består af dele af en tegnefilm, og har kun 48 sider, mens alle de andre (frem til Tintin og picaroerne) har 62 sider.

Ny serie 
I 2005 begyndte en ny udgivelsesrække i kronologisk orden efter originaludgaven. Niels Søndergaard fik som opgave at oversætte serien på ny i bedre overensstemmelse med originalen. Nogle af albummerne fik derfor nye titler.

De 22 færdiggjorte farvealbum udkom i tiden 2005-2007 fra Carlsen Comics i en retroudgave, indbundet, med stofryg, trykt på mere træholdigt papir end de moderne udgaver og med den allerførste farvelagde version af hver historie. I 2008 overtog Cobolt serien og trykker nye oplag.

2007-2009 blev serien udgivet i mindre format (ca. 17 × 22½ cm) som minicomics, indbundet, nummereret 1-24 og byggede på nyeste belgiske udgave af albummene. Kom kun i ét oplag.

2011-2019 kom så en ny standardserie, der er trykt på mere blankt og træfrit papir end retroudgaven og er med kartonomslag og rød ryg uden nummer. Indholdet er i alle tilfælde den allerseneste udgave, Hergé korrigerede - altså med samtlige rettelser og ændringer, som han udførte i tidens løb. For Den sorte ø er der f.eks. tale om den helt nytegnede udgave fra 1965, mens denne titel i retroudgaven er den oprindelige farveversion fra 1943. Forlaget trykker nye oplag.

 Tintin i Sovjetunionen (tidligere Tintin i Sovjet)
 Tintin i Congo
 Tintin i Amerika
 Faraos cigarer
 Den Blå Lotus (tidligere Den blå lotus)
 Det knuste øre
 Den sorte ø
 Ottokars scepter (tidligere Kong Ottokars scepter)
 Krabben med de gyldne klosakse (tidligere Krabben med de gyldne kløer)
 Den mystiske stjerne
 »Enhjørningen«s hemmelighed
 Rackham den Rødes Skat
 De 7 krystalkugler (tidligere De syv krystalkugler)
 Soltemplet
 Landet med det sorte guld (tidligere Det sorte guld)
 Mission til Månen (tidligere Månen tur-retur, 1. del)
 De første skridt på Månen (tidligere Månen tur-retur, 2. del)
 Tournesol-mysteriet (tidligere Det hemmelige våben)
 Koks i lasten
 Tintin i Tibet
 Castafiores juveler (tidligere Det gådefulde juveltyveri)
 Rute 714 til Sydney (tidligere Flight no. 714 til Sydney)
 Tintin og picaroerne
 Tintin og alfa-kunsten (tidligere Tintin og alfabet-kunsten)

Spillefilm og tegnefilm med Tintin 
 Tintin på skattejagt (Tintin et le Mystère de la Toison d'Or, spillefilm 1961)
 Tintin og de blå appelsiner (Tintin et les oranges bleues, spillefilm 1964)
 Tintin og det hemmelige våben (tegnefilm 1964)
 Tintin og soltemplet (Le temple du soleil, tegnefilm 1969)
 Tintin og hajsøen (Le Lac Aux Requins, tegnefilm 1972)
 Hergé: The adventures of Tintin, All 21 adventures on 7 DVDs, tegnefilm 1991) (DVD-boks med de fleste eventyr (fra og med Tintin i Amerika, til og med Tintin og picaroerne))
 Tintin et moi (Tintin og mig) et meget rost filmportræt af Hergé og tegneseriefiguren Tintin skabt af Anders Østergaard og Angel Films, 2003 (dokumentarfilm 75 min.)
 The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn en motion capture film, instrueret af Steven Spielberg, produceret af Ringenes Herre-instruktøren Peter Jackson. Det var Hergé selv der ville have at Steven Spielberg skulle instruere tilbage i 80'erne. Hergé døde, lige inden han skulle mødes med Steven Spielberg. De skulle tale om den kommende Tintin-film. Spielberg genoptog projektet i 2001. Filmen blev optaget i starten af 2009, med Jamie Bell som Tintin, Andy Serkis som kaptajn Haddock, Daniel Craig som Rackham den Røde, og Simon Pegg og Nick Frost som Dupond og Dupont. Filmen havde verdenspremiere 22. oktober 2011 i Bruxelles.

Hørespil med Tintin 
Udgivet på LP og kassettebånd, først på pladeselskabet philips, siden på Johnny Reimars mærke Starbox i årene 1972-1983 (udgivelsesår i parentes)
 Den sorte ø (1979)
 Krabben med de gyldne kløer (1975)
 Den mystiske stjerne (1978)
 Enhjørningens hemmelighed (1976)
 Rackham den Rødes skat (1976)
 De syv krystalkugler (1972)
 Soltemplet (1972)
 Månen tur-retur, 1. del (1982)
 Månen tur-retur, 2. del (1983)
 Det hemmelige våben (1974)
 Koks i lasten (1980)
 Tintin i Tibet (1980)
 Flight no. 714 til Sydney (1974)
 Alle tiders Tintin (1981)
 Tintin og picaroerne (1977)
 Jul med børnenes favoritter - fire hits (1978 (ikke med i den egentlige hørespilsserie, men indeholder dog en julesang "Tintin i Julestemning med hele holdet fra hørespilene"

 Danske Stemmer i hørespilene 
 Bob Goldenbaum (Tintin)
 Peter Kitter (Haddock / Nestor + diverse)

Medvirkende igennem serien:
 Jørn Rose (Max Bjævermose / Tournesol + diverse)
 Svend Bjerre (Tournesol + diverse)
 Inge Ketti (Bianca Castafiore + diverse)
 Kate Mundt (Bianca Castafiore + diverse)
 Poul Glargaard (Fortæller + diverse)
 Lykke Nielsen (Diverse)
 Henning Vilén (Fortæller)

 Litteratur 
 Brian Iskov: Den store Troldspejlsbog'' (Forlaget Carlsen, 2010)

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Tintin official site
 The Cult of Tintin at Tintinologist.org
 Tintin og Alfabetkunsten online, rentegnet og færdiggjort af Yves Rodier 
 DRs tema: "Tintins far – 100 år"
 Tintin på ComicWiki

Tintin-universet